Битва під Варною - битва, яка відбулась 10 листопада 1444 року  між об'єднаною армією хрестоносців та військом Османської імперії. Завершилась поразкою хрестоносців.
 Варненська битва - морська битва, яка відбулась 8 листопада 1912 року в ході Першої Балканської війни між військовими кораблями Болгарії та Османської імперії. Завершилась перемогою болгарського флоту.